L'edizione 2007 dell'Adeccoligaen vide la vittoria finale del Molde.

Classifica finale

Verdetti
 Molde e HamKam promosse nella Tippeligaen.
 Bodø/Glimt qualificato per i play-off.
 Raufoss, Skeid e Mandalskameratene retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2007
Campionato norvegese di calcio